Fifa 100 är en lista sammanställd av Pelé på uppdrag av Fifa inför dess 100-årsjubileum 2004. Listan innehåller de 125 enligt Pelés förmenande bästa då levande fotbollsspelarna.



Listan 

 Spelare som var verksamma vid tidpunkten för tillkännagivandet är skrivna i kursiv stil.
 Spelare som fortfarande är aktiva (29 dec 2022) är skrivna i kursiv stil och markerade med (*).
 Spelare som numera är avlidna (29 dec 2022) är markerade med fet stil.

Se även 
 Fifas världsranking för herrar
 Fifas världsranking för damer

Externa länkar 
 FIFA 100

 
Listor över fotbollsspelare